P90 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 90, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament
 FN P90, een verdedigingswapen
 P-90, een door Gibson ontwikkeld enkelspoels gitaarelement